«Реки» — студийный альбом российской рок-группы «Бригада С», выпущенный в 1993 году и являющийся последней работой в истории коллектива перед его распадом. Издавался на компакт-дисках, магнитофонных кассетах и виниловых пластинках.

История создания 
После воссоединения прежнего состава группы «Бригада С» в 1991 году, успевшего ранее разделиться на два лагеря, музыканты создают один из первых трибьют-альбомов в истории российской рок-музыки «Всё это рок-н-ролл». Впрочем, несмотря на успех данной работы, разногласия между лидерами проекта довольно скоро вышли на новый уровень. На последнем этапе существования коллектива в его концертном составе уже появились гитарист Сергей Воронов и басист Анатолий Крупнов, предвещавшие появление абсолютно нового коллектива.

Летом 1992 года группой был записан альбом «Реки». Однако, параллельно участники готовили масштабную акцию «Всё это рок-н-ролл» с участием звёзд отечественного рока, поэтому в продажу новая работа музыкантов поступила лишь весной 1993 года.

Концертная презентация альбома «Реки» прошла в легендарном ДК Горбунова. «Бригада С» представляла свой диск в течение трёх дней — 28, 29 и 30 апреля. Вскоре после данного события группа официально прекратила своё существование, а Гарик Сукачёв объявил о создании нового проекта — «Неприкасаемые».

Релиз альбома осуществила компания «FeeLee». Запись вышла на виниловых пластинках тиражом в 5000 экземпляров, продажи которых стартовали в день московской презентации. Тип упаковки — разворотный конверт, бонусом к которому прилагался многостраничный буклет с текстами песен. Спустя год альбом был переиздан на компакт-дисках. В 2012 году вышло новое издание этой работы на виниле от компании «Мирумир», так же содержавшее буклет с текстами.

Относительно предыдущих работ группы, даже при наличии традиционного «бригадовского» драйва, альбом «Реки» вышел несколько усталым, спокойным и красивым, его песни — пронзительными и драматичными. В своем роде, это было прощание с прежним временем и прежним коллективом. Характерной особенностью альбома также является шумовое пространство между композициями, предоставленное тон-студией кинокомпании «Мосфильм» и состоящее из различных звуков живой природы. Большинство представленных песен до сих пор ротируется на радиостанциях.

Эпиграфом альбома «Реки» служат слова Франциска Ассизкого:

Список композиций

Видеоклипы 
В поддержку альбома было выпущено четыре видеоклипа на следующие композиции:
 «Белый колпак» (1992): широкой аудитории этот ролик не известен ввиду того, что его видеоряд не устроил автора композиции; клиповая версия песни отличается аранжировкой от альбомной. Режиссёр — Григорий Константинопольский.
 «Дорожная» (1992): музыкальное видео стилизовано под короткометражный фильм ужасов, главные роли в котором исполнили музыканты «Бригады С». Режиссёр — Григорий Константинопольский.
 «Скорый поезд придёт в 6 часов» (1993): психоделическое видео, совмещающее анимацию перекладки и игровые кадры с участием лидера группы. Режиссёр — Гарик Сукачёв.
 «Вальс Москва» (1993): ролик похож на короткометражный фильм, в котором буквально за несколько минут показана Москва во всей её красе. Режиссёр — Гарик Сукачёв.

Участники записи 
 Гарик Сукачёв — вокал, акустическая гитара, электрогитара
 Сергей Галанин — бас-гитара, вокал
 Рушан Аюпов — клавишные, баян, вокал
 Кирилл Трусов — гитара
 Пётр Тихонов — труба
 Максим Лихачёв — тромбон
 Алексей Ермолин — саксофон
 Игорь Ярцев — ударные

Приглашённые музыканты 
 Сергей Воронов — губная гармошка, слайд (6)
 Артём Павленко — гитара (1)
 Владимир Голоухов — перкуссия, кабаса, шейкер (2, 5)
 Иван Фёдорович Сукачёв — туба (8)

Технические данные 
 Аранжировка — «Бригада С»
 Звукорежиссура — Сергей Долгов
 Сведение и монтаж — Олег Сальхов
 Записано на студии «SNC records» в июле—августе 1992 года
 Шумовое пространство — киностудия «Мосфильм»

Примечания

Ссылки 
 БРИГАДА С – "Реки" (1993)
 Бригада С. Независимая музыкальная территория

Альбомы группы «Бригада С»
Альбомы 1993 года
Альбомы Feelee Records